Schenström är ett svenskt och danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Schenström
 August Schenström
 Carl Schenstrøm
 Curt Schenström, ingenjör och affärsman
 Ferdinand Schenström
 Mauritz Schenström
 Maximilian Schenström
 Oscar Schenström
 Ulrica Schenström

Svenska efternamn
Danska efternamn